Змагання з тріатлону серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 18 серпня у Форті Копакабана. Алістер Брауні з Великої Британії переміг, зумівши повторити свій успіх чотирирічної давнини, а його молодший брат Джонатан Браунлі посів друге місце, додавши срібло до лондонської бронзи. Третє місце посів Генрі Шуман з Південної Африки, виборовши для своєї країни першу олімпійську медаль у цьому виді спорту.

Статистика 
Змагання відбулися у Форті Кобакабана. Першою частиною був заплив на півтора кілометра вздовж пляжу Копакабана. Потім учасники здолали дистанцію 38.48 на велосипедах, яка складалася з восьми кіл по 4.81 км кожен. Потім триатлети пробігли 4 круги по 2,5 км до фінішу.

Примітки